Iroquois River ist der Name folgender Flüsse:

 Iroquois River (Kankakee River), in Indiana und Illinois, Vereinigte Staaten
 Iroquois River (Saint John River), in New Brunswick, Kanada
 Iroquois River (Carnwath River), in den Nordwest-Territorien, Kanada